Ма́йкл Спе́ктер (; род. 1955) — американский журналист, бывший корреспондент и директор нью-йоркского бюро The Washington Post, корреспондент The New York Times в Москве (1994—1998). С 1998 года работает в журнале The New Yorker, где освещает темы науки, технологий и здравоохранения.

Биография 
Родился в 1955 году в Хартфорде (штат Коннектикут) в семье Ховарда и Айлин Спектер. В 1977 году окончил Вассарский колледж. В 1985 году пришёл в The Washington Post, где сначала освещал нью-йоркские новости, а затем стал научным корреспондентом и директором нью-йоркского бюро газеты. В 1991 году перешёл на работу в The New York Times. В 1994 году был назначен корреспондентом газеты в Москве. В 1995 году стал содиректором московского бюро The New York Times. Освещал Первую чеченскую войну, президентские выборы 1996 года, кризис российского здравоохранения и др. темы. В начале 1998 года стал корреспондентом The New York Times в Риме, где освещал самые разные темы: демографический кризис в Европе, Микеланджело и эпидемию СПИДА в Африке.

В сентябре 1998 года перешёл на работу в журнал The New Yorker, где писал на такие темы, как глобальная эпидемия СПИДА, птичий грипп, малярия, синтетическая биология, генетически модифицированная пища, медицинская генетика, истощение ресурсов питьевой воды. В 2009 году выпустил книгу Denialism: How Irrational Thinking Hinders Scientific Progress, Harms the Planet, and Threatens Our Lives («Дениализм: как иррациональное мышление препятствует научному прогрессу, разрушает нашу планету и угрожает нашим жизням»). Выступил автором биографических очерков о многих известных людях: Лэнсе Армстронге, Ричарде Брэнсоне, Питере Сингере, Пи Дидди, Маноло Бланике, Лэрри Крамере и основательницы PETA Ингрид Ньюкирк.

Награды и премии 
В 2002 году получил от Американской ассоциации содействия развитию науки «Премию научного журнализма». Дважды становился лауреатом присуждаемой Глобальным советом по здравоохранению премии «За достижения в области медиа»: в 2001 году, за статью о проблеме СПИДА в Индии «Индийская чума» (India’s Plague), и в 2004 году — за статью «Опустошение» (The Devastation), посвящённую проблемам СПИДА и демографического кризиса в России. В 2009 году за свою книгу о дениализме получил премию «За критическое мышление» от Комитета скептического поиска. Эта премия ежегодно присуждается автору опубликованной работы с наилучшими примерами здорового скептицизма, логического анализа или эмпирической науки.

Личная жизнь 
В 1988 году женился на Алессандре Стэнли, вашингтонском корреспонденте журнала Time (ныне телевизионном критике The New York Times). Имеет от этого брака дочь Эмму. Брак окончился разводом.

Избранная библиография

Примечания

Ссылки 
 
 Battling the Skeptics

Выпускники Вассарского колледжа
Журналисты The New York Times
Журналисты The Washington Post
Выпускники Колледжа Вассара